Parona (geslacht), geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van horsmakrelen
 Parona (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Pavia